Diplolophium tisserantii är en flockblommig växtart som beskrevs av G.Norman. Diplolophium tisserantii ingår i släktet Diplolophium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tisserantii